Mada peut désigner :

 Mada, un acronyme souvent utilisé pour désigner le Parti démocratique arabe en Israël ;

Nom 
 Mada, un démon de la mythologie hindoue ;
 Gajah Mada, un chef militaire javanais ;
 Mada, un prénom berbère.

Nigeria 
 Mada (langue du Nigeria), une langue nigéro-congolaise.

Cameroun 
 Mada, un peuple vivant au nord du pays ;
 Mada, une langue tchadique ;
 Mada, un village de la commune de Blangoua ;
 Mada, une localité de la commune de Makary.

Homonymie de toponyme